El braile coreano (en coreano: 한글 점자 or 한글 點字 hangeul jeomja) es el código braile para el idioma coreano.

Versión gráfica

Consonantes

Vocales

Diptongos

Enlaces externos 
braille for various scripts

Fuentes 
 http://infor.kbll.or.kr/ (en coreano)
Braille en varias escrituras

Braille
Idioma coreano